Gradishta, település és régészeti helyszín az albániai Elbasan megyében 
Gradishta, település az albániai Fier megyében 
Gradishta, az ókori Büllisz romvárosának helyszíne az albán régészeti irodalomban